Helbigsdorf steht für:

 Helbigsdorf (Mulda), Ortsteil von Mulda/Sa., Landkreis Mittelsachsen, Sachsen 
 Helbigsdorf (Wilsdruff), Ortsteil von Wilsdruff, Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Sachsen